Tenisowy turniej ATP PBZ Zagreb Indoors 2007 odbył się w dniach 28 stycznia - 5 lutego w chorwackim Zagrzebiu na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 425 tysięcy euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 - drabinka (w zakładce Qualifyng Singles)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  - oficjalna strona turnieju

2007 w tenisie ziemnym